Склад збірної Хорватії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Хорватія
Хорватія 2014